Karel Beneš je jméno a příjmení více významných osob:

 Karel Beneš (architekt) – český architekt (1891–?)
 Karel Beneš (biolog) – český biolog (1932–2006)
 Karel Beneš (fotograf) – český fotograf (* 1950)
 Karel Beneš (grafik) – český grafik, malíř a ilustrátor (1932–2021)
 Karel Beneš (kněz) – český římskokatolický kněz působící v USA (1866–1936)
 Karel Beneš (malíř, 1881–1941) – český malíř, kreslíř a dokumentátor národopisu (1881–1941)
 Karel Beneš (voják) – československý voják padlý v boji s henleinovci (1912–1938)
 Karel Josef Beneš (též Karel Beneš Jizerský) – český spisovatel a knihovník (1896–1969)

Externí odkazy